aminokwasy egzogenne (ang. indispensable amino acids)
 kwas indolilo-3-octowy (ang. indoleacetic acid)
 przerwany łuk aorty
 Irish Aviation Authority
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy (ang. International Advertising Association)
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Aktuarialne (ang. International Actuarial Association)
 Internationale Automobil-Ausstellung (inaczej International Motor Show) – wystawa samochodowa we Frankfurcie
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych (ang. International Association of Art)